«Экстремальная работа» () — южнокорейский боевик-комедия 2019 года режиссёра Ли Бён Хона, в главных ролях Рю Сын Рен, Ли Хани, Чжин Сон кю, Ли Дон Хви и Гон Мен. Фильм вышел в прокат 23 января 2019 года.

Фильм стал крупным кассовым успехом в Южной Корее, собрав 91,5 миллиарда йен (81,6 миллиона долларов США) при производственном бюджете в 6,5 миллиарда йен (5,8 миллиона долларов США) и превысив 10 миллионов продаж билетов всего за 15 дней.

По состоянию на июнь 2022 года «Экстремальная работа» является самым кассовым фильмом и вторым по посещаемости фильмом в истории южнокорейского кино.

Сюжет 
После провала своей последней миссии группе молодых детективов по борьбе с наркотиками во главе с капитаном Ко (Рю Сын нён) предоставляется последний шанс спасти свою карьеру. Они должны осуществлять тайное наблюдение за бандой наркоторговцев. Их место засады — ресторан с курицей. Кажется, все работает, но Ко сообщают, что ресторан скоро обанкротится.

Ко и его коллеги решают приобрести ресторан, все ещё планируя использовать его для своей тайной операции. Однако маринад для рёбрышек, который им приходится импровизировать для липкой курицы, мгновенно становится хитом, и их ресторан становится знаменитым своей кухней.

В ролях 
Рю Сын-нён - капитан Ко

Ли Ха-ни - детектив Джанг

Чин Сон-гю - детектив Ма

Ли Дон-хви - детектив Ён-хо

Кон Мён - детектив Джэ-хун

Сон Ён-гю - шеф Чхве

Щин Ха-гюн - Ли Мо-бай (наркоторговец)

Ян Хён-мин - Хонг Сан-пиль

Ким Джон-су - первый владелец ресторанчика 

Ли Джун-ок - Хван-дон 

Ким Джи-ён - жена капитана Ко

Щин Щин-э - женщина средних лет на третьем этаже

Сборы 
На второй день после выхода, фильм возглавил кассовые сборы, продав 720 000 билетов.

25 января 2019 года, всего через три дня после выхода, «Экстремальная работа» превысила 1 миллион зрителей. Он установил рекорд, превысив 1 миллион просмотров за самый короткий промежуток времени для январского комедийного фильма в Корее. Он также связал фильм 2016 года «Ключ удачи» с самым быстрым комедийным фильмом, набравшим 1 миллион просмотров.

Вскоре после этого, 26 января 2019 года, фильм собрал в общей сложности 2 миллиона зрителей и побил рекорд самого быстрого комедийного фильма, достигнув отметки в 2 миллиона всего за четыре дня. Предыдущим рекордсменам потребовалось шесть дней, чтобы достичь этого.

Фильм продолжал становиться кассовым хитом, достигнув отметки в 3,1 миллиона долларов на пять дней быстрее, чем предыдущие фильмы, которые собрали 10 миллионов зрителей, такие как «Ветеран» и «Воры», которым потребовалось шесть дней, чтобы достичь рубежа в 3 миллиона долларов. Фильм также побил январский рекорд ежедневных продаж билетов, ранее принадлежавший фильму «Вместе с богами: Два мира»: на 1 января 2018 года было продано 916 652 билетов.

Возглавляя местную кассу девять дней подряд с момента выхода 23 января, фильм 1 февраля собрал более 5 миллионов просмотров, что намного превысило точку безубыточности в 2,3 миллиона билетов.

Спустя две недели с момента его первоначального выхода в прокат 6 февраля фильм, наконец, набрал 10 миллионов просмотров, что сделало его 23-м фильмом, преодолевшим отметку в 10 миллионов. Он также стал вторым комедийным фильмом за шесть лет, который собрал 10 миллионов зрителей после «Чуда в камере № 7».

10 февраля всего за 19 дней «Экстремальная работа» стала самым кассовым корейским комедийным фильмом всех времён, собрав 12 835 396 зрителей, установив новый рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Чуда в камере № 7», который за время показа собрал в общей сложности 12 811 206 зрителей.

Согласно статистике, опубликованной Корейским советом по кинематографии 18 февраля, «Экстремальная работа» установила новый рекорд как второго по посещаемости фильма в Корее за все время, собрав 14 536 378 просмотров. Сейчас он занимает второе место после «Адмирала: Ревущие течения», который по-прежнему лидирует с 17,61 миллионами зрителей в общей сложности. Он также стал самым кассовым фильмом всех времён в Южной Корее.

Фильму удалось заработать более 124 миллионов долларов.

Ремейк 
Китайский фильм «Лобстер-коп» и корейский фильм «Экстремальная работа» были разработаны в рамках одного и того же проекта под названием «Корейско-китайский проект совместной разработки сюжета», который представлял собой сотрудничество между китайскими и корейскими компаниями, с одним и тем же сценарием, локализованным по-разному в их соответствующих странах.

В апреле 2019 года стало известно, что ведется работа над голливудским ремейком с Кевином Хартом в главной роли.

Оценки

Награды и номинации

Примечания